Belpre kan syfta på:

 Belpre, Kansas
 Belpre, Ohio